Il singolare del torneo di tennis Pilzen Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale Sergio Cortés 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (Campione)
 Albert Portas (secondo turno)
 Daniele Musa (quarti di finale)
 Miguel Pastura (primo turno)

 Petr Luxa (semifinali)
 Sergio Cortés (finale)
 Franco Davín (primo turno)
 Attila Sávolt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1996